Rotoroa bezeichnet in Neuseeland:

 Rotoroa (Neuseeland), Ort in der Region Tasman
 Rotoroa Island, eine Insel im Hauraki Gulf
 Rotoroa (Hawke’s Bay), See in der Region Hawke’s Bay
 Lake Rotoroa (Tasman), See in der Region Tasman
 Lake Rotoroa (Waikato), See in der Region Waikato

Siehe auch:
 Lake Rotoroa